Amerikai Egyesült Államok
Buckfield, Maine állambeli település
 Kanada
Buckfield, új-skóciai település